Montagnac kan syfta på:
 Montagnac, Gard
 Montagnac, Hérault